Распятие церкви Санто-Спирито () — деревянное распятие, созданное Микеланджело в 1492 году. Это распятие было вырезано для алтаря церкви Санто-Спирито во Флоренции.

Известны также другие распятия, автором которых считают Микеланджело — Распятие Галлино и Монсерратское распятие.

История создания 
После смерти Лоренцо Медичи Микеланджело, который до этого жил во дворце Медичи, вернулся домой. Именно в это время он основал анатомические штудии в больнице при монастыре Санта Мария-дель-Санто-Спирито (). Вазари об этом пишет так: «Для церкви Санто-Спирито во Флоренции он сделал деревянное Распятие, которое теперь стоит над полукругом главного алтаря, — так он хотел отблагодарить настоятеля, который позволил ему пользоваться помещением, где он часто вскрывал мертвые тела, изучая анатомию и закладывая тем самым основы совершенства в рисунке, которого он достиг потом». Это раннее произведение (Микеланджело тогда было семнадцать лет) считалось утраченным до 1962 года, когда оно было найдено. После этого начались споры о подлинности распятия, пока в 2001 году исследователи не пришли к выводу, что это — произведение Микеланджело.

Некоторое время распятие хранилось в доме Буонарроти, сейчас — в церкви Санто-Спирито.

Описание 

Распятого Христа художник изобразил обнаженным, так как перед казнью воины поделили его одежду, о чем упоминается в Евангелии от Иоанна ().

На табличке над Христом написаны слова: Иисус Назорей, Царь Иудейский ().

По мнению же Эрика Шильяно, у Иисуса «мягкие, сглаженные линии, готическая симметрия, деликатная красота и наивные пропорции не имеют ничего общего с мощными (…) фигурами даже его ранних работ из камня».

Это распятие упоминается в биографическом романе К. Шульца «Камень и боль»:

Литература 
 Margrit Lisner. Michelangelos Kruzifixus aus S. Spirito in Florenz, Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F., 15, 1964, S. 7 —36.
 Margrit Lisner. The Crucifix from Santo Spirito and the Crucifixes of Taddeo Curradi, The Burlington Magazine, 122, [December 1980], pp. 812 —819

Примечания

Ссылки 
 Страсти по Микеланджело. Итальянцы расследуют дело о подозрительно дешевом распятии.

Источники 

  
 
 
 
  
  
  

Скульптуры Микеланджело
Скульптуры из дерева
Распятия
Скульптуры, изображающие обнажённых мужчин